Barbara Gubellini – autrice televisiva e conduttrice televisiva italiana
 Mirco Gubellini – ex calciatore italiano